

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 2 podstawowe
 Rzeczki – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Rzeczki – część wsi Sąspów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Rzeczki – część wsi Tenczynek w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Rzeczki – część wsi Mogilany w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Rzeczki – część wsi Kuków w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Rzeczki – część wsi Stryszów w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Rzeczki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów
 Rzeczki – przysiółek wsi Stary Rzechów w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów
 Rzeczki – przysiółek wsi Hłomcza w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Rzeczki – część wsi Sędowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów
 Rzeczki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno

Miejscowości na Ukrainie 
 Rzeczki – wieś na Ukrainie

Miejscowości na Białorusi 
 Rzeczki – część wsi Słobódka w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.
 Rzeczki – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
Rzeczki – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Porpliszcze.
Rzeczki  – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
Rzeczki – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Rzeczki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Rzeczki
 Rzeczki  – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, sielsowiecie Dołhinów.